Comuni:
Montecchio – comune italiano in provincia di Terni
Montecchio Emilia – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
Montecchio Maggiore – comune italiano in provincia di Vicenza
Montecchio Precalcino – comune italiano in provincia di Vicenza
 Frazioni:
Montecchio è una frazione di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia
Montecchio è una frazione di Giano dell'Umbria in provincia di Perugia
Montecchio è una località (non frazione) di Malo in provincia di Vicenza
Montecchio è una frazione di Negrar in provincia di Verona
Montecchio è una frazione di Peccioli in provincia di Pisa
Montecchio è una frazione di Vallefoglia in Provincia di Pesaro e Urbino
Montecchio della Pozzanghera è una frazione di Cortona in provincia di Arezzo
Montecchio Vesponi è una frazione di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo
Montecchio è l'antico nome di Treia in provincia di Macerata
 Corsi d'acqua
Montecchio (fiume) è un affluente del fiume Era
 Altro
Unione Calcio Montecchio Maggiore è la principale società calcistica di Montecchio Maggiore
Società Sportiva Real Montecchio Associazione Sportiva Dilettantistica è una società calcistica di Montecchio di Sant'Angelo in Lizzola
Forte Montecchio Nord o, per esteso, Forte "Aldo Lusardi" al Montecchio Nord di Colico, è un'opera fortificata nel comune di Colico sull'altura chiamata Montecchio Nord
Il castello di Montecchio fu un'importante rocca di costruita per il controllo della bassa Valle Camonica
Il castello di Montecchio Emilia è stato un edificio difensivo sito a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia
 Montecchio, sito archeologico nel comune di Casale Cremasco-Vidolasco